William Winn ist der Name folgender Personen:

* William Winn (Sänger) (1828–1888), englischer Sänger (Bass) und Komponist
 William Winn (Psychologe) (William David Winn; 1945–2006), US-amerikanischer Psychologe